

Юйшу — міський повіт у провінції Цзілінь
 Юйшу — міський повіт у провінції Цинхай
 Юйшу — містечко у складі міста Харбін
 Юйшу — сільська волость у складі префектури Дацін
 Юйшу — сільська волость у складі префектури Луннань
 Юйшу — сільська волость у складі префектури Фушунь

Див. також 
 Юйшу-Тибетська автономна префектура